Costa Rica is een van de deelnemende landen aan het Wereldkampioenschap voetbal 2018 in Rusland. Het is de vijfde deelname voor het land. Costa Rica eindigde laatste in de groepsfase en werd zodoende uitgeschakeld.

Kwalificatie

Kwalificatieduels

Vierde ronde

Eindstand Groep B

Vijfde ronde

Eindstand

WK-voorbereiding

Wedstrijden

Het Wereldkampioenschap 
Op 1 december 2017 werd er geloot voor de groepsfase van het Wereldkampioenschap voetbal 2018. Costa Rica werd samen met Brazilië, Zwitserland en Servië ondergebracht in groep E en kreeg daardoor Samara, Sint-Petersburg en Nizjni Novgorod als speelsteden.

Selectie en statistieken

Wedstrijden

Groepsfase